wąż – gad z rzędu łuskonośnych
 Wąż – gra komputerowa
 Wąż – gwiazdozbiór równikowy
 Wąż – herb szlachecki

Zobacz też 

 wąż pożarniczy (wąż strażacki) – sprzęt do gaszenia pożarów
 Wąż Wodny (Hydra) – gwiazdozbiór równikowy
 węże – strona ujednoznaczniająca
 Zodiak chiński